Крест Заслуги — название ряда военных наград:
 Крест Заслуги (Польша)
 Крест Заслуги (УПА)